Fiorino bezeichnet:

 die Goldgulden aus Florenz, siehe Florin (Goldmünze)
 einen linken Nebenfluss des Trobiolo, siehe Fiorino (Trobiolo)
 ein Kleintransporter, siehe Fiat Fiorino
 Fiorino (Kanarienrasse), italienische Positurrasse der Kanarienvögel

Fiorino ist der Familienname folgender Personen:
 Jeremias David Alexander Fiorino (1797–1847), deutscher Miniaturenmaler
 Paolo Fiorino (* 1938), italienischer Schauspieler